Lupus, nom latin du loup
 Canis lupus, nom scientifique du loup
 Lupus, nom scientifique de la constellation du Loup
 Lupus, prénom latin (qui a évolué en Loup en français), ayant donné le prénom de plusieurs saints
 Voir également

Patronyme

 Chrétien Lupus (1612-1681), prêtre, théologien et historien.
 Peter Lupus (1932- ), culturiste et acteur américain

Médical
 Lupus érythémateux, une maladie du tissu conjonctif dont le nom abrégé est Lupus
 Lupus érythémateux disséminé (LED) 
 Lupus érythémateux tumidus 
 Lupus vulgaris, des lésions cutanées associées à la tuberculose.

Toponyme 

 Lupus, ville du comté de Moniteau, dans l’État du Missouri, aux États-Unis.

Autres
 Lupus, une bande dessinée de Frederik Peeters
 Lupus in Tabula, un jeu de cartes édité en 2003 proche des Loups-garous de Thiercelieux mais dont quelques mécanismes diffèrent ainsi que des personnages
 équipe cycliste Lupus Racing, une équipe cycliste américaine de niveau continental
 Lupus est la marque fictive du condiment garum dans l'album Astérix et la Transitalique, sponsor de la course de chars reliant Modicia (Monza) à Neapolis (Naples). Son slogan est « Garum Lupus, le condiment des champions ».